

Geografia

Austria 
 Enzersdorf an der Fischa – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Bruck an der Leitha

Zobacz też 
 Maria Enzersdorf 
 Groß-Enzersdorf